Diskoskast herrer under sommer-OL 2012 i London blev afholdt den 6. - 7. august 2012 på Olympiastadion. 41 atleter stiller op til start. 

Danmark var ikke repræsenteret ved nogen atleter.

Finale 

Diskoskast mænd